Les élections régionales de 1995 en Lombardie () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de Lombardie pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 
Le conseil régional de Lombardie est constitué de 90 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 74 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 15 sièges.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 1995

Notes et références

Notes 

Lombardie, 1995
Lombardie
Politique en Lombardie
Politique en avril 1995